Bernardo Federico de Sajonia-Meiningen (nombre completo en alemán: Bernhard Friedrich Julius Heinrich, Prinz von Sachsen-Meiningen; Colonia, Alemania, 30 de junio de 1901 - Bad Krozingen, Alemania el 4 de octubre de 1984) fue Jefe de la Casa de Sajonia-Meiningen desde 1946 hasta su muerte.

Príncipe de Sajonia-Meiningen
Bernardo fue el sexto y último hijo del príncipe Federico Juan de Sajonia-Meiningen y de la condesa Adelaida de Lippe-Biesterfeld (a partir de 1905 fue princesa de Lippe). Su padre fue el segundo hijo del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen y su madre fue hija del conde Ernesto Casimiro de Lippe-Biesterfeld, regente del Principado de Lippe.

Después de la muerte de su hermano mayor el Príncipe Jorge III en 1946, su sobrino el príncipe Federico Alfredo renunció a sus derechos susesorios y entonces Bernardo sucedió a la jefatura de la Casa de Sajonia-Meiningen y al título nominal de Duque de Sajonia-Meiningen (como Bernardo IV).

Como su primer matrimonio fue morganático por lo que la descendencia fruto del mismo quedó excluida de la línea de sucesión a la jefatura de la Casa de Sajonia-Meiningen. Su segundo hijo el príncipe Federico Conrado lo sucedió como Jefe de la Casa Ducal después de su fallecimiento.

Bernardo y su primera esposa fueron declarados culpables de conspirar con los nazis contra Austria en 1933; él fue sentenciado a seis semanas en prisión, mientras que ella fue puesta bajo arresto domiciliario. Gracias a la intervención de un enviado alemán, fue liberado de prisión, tras lo cual el matrimonio escapó a Italia. Tres semanas después, Bernardo fue arrestado mientras intentaba regresar a su castillo de Pitzelstätten, Austria.

Familia
Bernardo contrajo matrimonio morganático con Margot Grössler (1911-1998), hija de un comerciante de Breslau (en la actualidad: Wrocław, Polonia) en Eichenhof en las Riesengebirge el 25 de abril de 1931. Esta unión marital finalizó en divorcio el 10 de junio de 1947. Tuvieron dos hijos, ambos sin derechos de sucesión:
Feodora Adelaida María Luisa, princesa de Sajonia-Meiningen (nacida en el Castillo de Pitzelstätten, 27 de abril de 1932), casada en Sökking, el 8 de agosto de 1967 con Burkhard Kippenberg.
Federico Ernesto, príncipe de Sajonia-Meiningen  (nacido el 21 de enero de 1935 - fallecido el 13 de julio de 2004), casado en primeras nupcias en el pueblo de Schwieberdingen, el 3 de marzo de 1962 con Erengarda de Massow; el matrimonio fue disuelto en 1973. En segundas nupcias, contrajo matrimonio en Coburgo, el 12 de junio de 1977 con la princesa Beatriz Carlota de Sajonia-Coburgo y Gotha. De este segundo matrimonio, ha tenido un hijo y una hija.

Bernardo se casó nuevamente en Ziegenberg en Bad Nauheim el 11 de agosto de 1948 con la  baronesa Vera Schäffer de Bernstein (1914-1994). Juntos tuvieron tres hijos, todos con plenos derechos de sucesión dentro de la Casa de Sajonia-Meiningen:
 Princesa María Leonor Adelaida Feodora Sofía Elena Gisela Edelgarda de Sajonia-Meiningen (n. en Ziegenberg, el 9 de noviembre de 1950); casada el 21 de mayo de 1983 en Virginia, EUA con Peter Eric Rosden.
 Príncipe Juan Federico Conrado Carlos Eduardo Horst Arnoldo Matías de Sajonia-Meiningen (nacido en Ziegenberg, el 14 de abril de 1952).
 Princesa Almut Huberta Ana Victoria de Sajonia-Meiningen (n. en Bützbach, el 25 de septiembre de 1959), casada en Nordteimke en Wolfsburgo el 16 de octubre de 1993 con Eberhard de Braunschweig. Tienen dos hijos:
 Marie Cecilie von Braunschweig (4 de agosto de 1994).
 Julius-Alexander von Braunschweig (20 de octubre de 1996).

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Sajonia-Meiningen
Nazis
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Colonia (Alemania)